IV, combinaison des deux lettres I et V, peut faire référence à :
 Ⅳ, un nombre romain correspondant à quatre ;
 injection intraveineuse, l'injection d'un liquide dans une veine ;
 Côte d'Ivoire, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Wind Jet, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 IV, l'abréviation anglaise pour initialization vector, un bloc de bits combiné avec le premier bloc de données lors d'une opération de chiffrement, utilisé notamment dans le protocole WEP.
 Indicateur de vitesse, ou compteur de vitesse

Album 

 Led Zeppelin IV, un album de Led Zeppelin ;
 Cypress Hill IV, un album de Cypress Hill ;
 IV, un album de Godsmack ;
 IV, un album d'Israel Vibration ;
 IV, un album de Winger;
 IV, un album compilation des Stranglers ;
 IV, un album de Black Mountain